Саня Мирза и Мартина Хингис — победительницы турнира.

Общая информация 
Женский парный турнир прошёл без особых сенсаций. До стадии четвертьфинала добрались семь сеянных пар из восьми. В финале титул разыграли первые номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис и вторые номера Елена Веснина и Екатерина Макарова. Победу смогли одержать главные фавориты. Мирза впервые победила на Уимблдоне в женской паре, а для Хингис этот титул стал третьим в карьере с перерывом в 17 лет. До этого она побеждала в 1996 и 1998 годах в дуэте с Хеленой Суковой. Прошлогодние чемпионки Роберта Винчи и Сара Эррани не защищали свой титул, однако Винчи приняла участие в турнире. В паре с Карин Кнапп она прошла в стадию третьего раунда.

Посев 

 ' Саня Мирза /  Мартина Хингис (Титул)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Финал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Четвертьфинал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Полуфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Полуфинал)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Се Шувэй /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Третий раунд)

<ol start="9">
  Кейси Деллакква /  Ярослава Шведова ''(Четвертьфинал)
  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник ''(Второй раунд)
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Павлюченкова ''(Третий раунд)
  Винус Уильямс /  Серена Уильямс ''(Отказ)
  Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе ''(Первый раунд)
  Михаэлла Крайчек /  Барбора Стрыцова ''(Третий раунд)
  Арина Родионова /  Анастасия Родионова ''(Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха (Третий раунд)

 Победители квалификационного отбора и лаки-лузеры 

  Ван Яфань /  Чжан Кайлинь (Первый раунд)
  Елизавета Куличкова /  Евгения Родина (Первый раунд)
  Юханна Ларссон /  Петра Мартич (Первый раунд)
  Магда Линетт /  Мэнди Минелла ''(Первый раунд)

<ol start=5>
  Мисаки Дои /  Штефани Фогт ''(LL, первый раунд)
  Николь Мелихар /  Чжань Цзиньвэй ''(LL, первый раунд)
  Штефани Фёгеле /  Яна Чепелова (LL, первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Наоми Броуди /  Эмили Уэбли-Смит (Первый раунд)
  Джоселин Рэй /  Анна Смит (Второй раунд)
  Йоханна Конта /  Мария Санчес (Второй раунд)
  Исалин Бонавентюре /  Каталин Мароши ''(PR, первый раунд)

<ol start=5>
  Жанетта Гусарова /  Паула Каня ''(PR, первый раунд)
  Вера Душевина /  Мария Хосе Мартинес Санчес ''(PR, второй раунд)
  Мэдисон Киз /  Лора Робсон ''(PR, первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые